Я́длин () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ядлин, Нафтали (1891—1964)
 Ядлин, Ашер (1923—2016)
 Ядлин, Аарон (1926—2022) — министр образования Израиля (1974—1977)
 Ядлин, Амос (род. 1951)
 Ядлин, Омри (род. 1959)
 Ядлин, Ноа (род. 1975)

Ссылки